Солнечное затмение 25 октября 2022 года — частное солнечное затмение 124 сароса, которое было видно в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири, на северо-востоке Африки, а также в северо-восточной части Атлантического океана, в той части Северного Ледовитого океана, что омывает Скандинавский полуостров и северо-запад России и в северо-западной части акватории Индийского океана.

Затмение началось на территории Исландии, а завершилось в районе Аравийского моря. Наибольшая фаза частного затмения 0,863 зарегистрирована в России в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра, ближайший крупный город к месту наблюдения — Нижневартовск. Частное затмение было видно в 89 странах и зависимых территориях.

Это затмение является повторением через сарос частного солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение этого сароса произойдёт 4 ноября 2040 года. Затмение 25 октября — парное к лунному затмению 8 ноября.

Затмения в городах мира 

Обстоятельства видимости затмения для некоторых крупных городов  России:

* — для данных городов заход солнца произойдёт раньше теоретического окончания затмения

В России затмение также будет видно в таких крупных городах Сибири, как Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск. В этих городах заход солнца также произойдёт раньше теоретического окончания затмения.

Обстоятельства видимости затмения для некоторых крупных городов Европы:

Обстоятельства видимости затмения для некоторых крупных городов Азии и Африки:

* — для данных городов заход солнца произойдёт раньше теоретического окончания затмения

Фотогалерея

Изображения 
Карта затмения

Примечания

Ссылки 
 Данные о затмении на сайте NASA.
 Солнечное затмение 25 октября 2022 года в каталоге проекта «Полное солнечное затмение».
 Данные о затмении на английском сайте.
 Данные о затмении на сайте timeanddate.

2022-10-25
2022 год в науке
Октябрь 2022 года
События 25 октября